Солнечное затмение 20 апреля 2023 года — гибридное (полное/кольцеобразное) солнечное затмение 129 сароса, которое лучше всего будет видно в юго-восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана.
Максимальная фаза затмения составит 1.0132, а максимальная длительность полной фазы — 1 мин. 16 сек.

Полоса центральной фазы начнётся в 1 ч. 34 мин. 16 сек. по Всемирному времени в акватории Индийского океана северо-западнее острова Кергелен в точке с координатами примерно 48,37° ю. ш. и 61,8° в. д. В этой точке затмение начнётся как кольцеобразное. Далее полоса центральной фазы пойдёт на северо-восток. Вскоре видимые диаметры Солнца и Луны сравняются. Это произойдёт в 2 ч. 36 мин. 56 сек. по Всемирному времени в той же акватории, но уже северо-восточнее Кергелена в точке с координатами примерно 46,3° ю. ш. и 70,7° в. д.  При этом конус лунной тени достигнет поверхности Земли и далее затмение будет продолжаться как полное. Следуя на северо-восток по акватории Индийского океана, лунная тень немного затронет Австралию на её западном побережье (где находится населённый пункт Эксмут) и дойдёт до Восточного Тимора, где в точке к координатами 9°35’30” ю. ш. и 125°48’30” в. д.  в 4 ч. 16 мин. 37 сек. по Всемирному времени наступит наибольшая фаза затмения. В Восточном Тиморе полоса полной фазы затронет города Викеке и Лоспалос. Затем полоса полной фазы пройдёт по восточной части моря Банда, далее – вблизи крайней южной точки острова Серам, затем по акватории моря Серам, а далее – по полуострову Бомбарай и основанию полуострова Чендравасих (северо-западная часть Новой Гвинеи). После этого тень Луны проследует через остров Биак и выйдет в акваторию Тихого океана. Затем полоса полной фазы повернёт на восток. В 5 ч. 56 мин. 35 сек. по Всемирному времени в точке с координатами примерно 5,45° с. ш. и 170,8° в. д. (в Тихом океане) видимые диаметры Солнца и Луны вновь сравняются, при этом конус лунной тени оторвётся от поверхности Земли и далее затмение будет продолжаться вновь как кольцеобразное. В 6 ч. 59 мин. 14 сек. по Всемирному времени полоса центральной фазы закончится в точке с координатами примерно 3,26° с. ш. и 179,2° з. д. (также в Тихом океане).
Частные фазы затмения будут видны в Австралии, Индонезии, на Филиппинских островах, на севере Новой Зеландии, в Малайзии, Камбоджи, в южной половине Вьетнама, на юге Лаоса, на юго-восточном побережье Китая и Японии, в юго-восточной части Индийского океана, в юго-западной части Тихого океана и в той части Антарктиды, что обращена к Австралии. 

Это затмение является повторением через сарос кольцеобразно-полного солнечного затмения 8 апреля 2005. Следующее затмение данного сароса произойдёт 30 апреля 2041 года.

Основные населённые пункты, где можно будет наблюдать полное затмение

Изображения 
Анимация хода затмения

Ссылки 

 Интерактивная карта Ксавье Юбе полного солнечного затмения 20 апреля 2023 года с обстоятельствами явления для данной точки
 Интерактивная карта НАСА полного солнечного затмения 20 апреля 2023 года с обстоятельствами явления для данной точки
 Earth visibility chart and eclipse statistics

2023-04-20
2023 год в науке
Апрель 2023 года
События 20 апреля